"Rüdesheim" pode ser:
 Verbandsgemeinde Rüdesheim, associação municipal alemã na Renânia-Palatinado
 Rüdesheim am Rhein, cidade alemã de Hesse
 Rüdesheim an der Nahe, cidade alemã da Renânia-Palatinado

Desambiguações de topônimos